Blackburne steht für:

 Blackburne (Unternehmen), englischer Motorrad- und Motorenhersteller

Blackburne ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Blackburne (1705–1787), englischer Geistlicher 
 Joseph Henry Blackburne (1841–1924), englischer Schachspieler
 Kenneth Blackburne (1907–1980), britischer Kolonialbeamter
 Lancelot Blackburne (auch Blackburn, Blackborne, Blackbourn; 1658–1743), englischer Geistlicher, Erzbischof von York 
 Richard Blackburne (1651/1652–1716), britischer Arzt und Autor 
 Robert Blackburne († 1748), englischer Geistlicher 

Siehe auch:

 Blackburne-Gambit, Schacheröffnung
 Blackburn (Begriffsklärung)